UPEC est le sigle de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne
 UPEC est un classement dans le bâtiment, permettant de différencier les parties d'un bâtiment selon l'Usure à la marche et au Poinçonnement par les objets, le comportement à l'Eau et la résistance aux tâches Chimiques.